Mariënbad
Royal Golf Club Mariánské Lázně